Dolichoiulus är ett släkte av mångfotingar. Dolichoiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Dolichoiulus